Berenstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam
 Berenstraat (Eindhoven), een straat in Eindhoven
 Berenstraat (Steenbergen), een straat in Steenbergen